Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1920/1921 — 31-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Белфаст Селтик».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Спорт в Великобритании в 1920 году
Спорт в Великобритании в 1921 году
1920-е годы в Северной Ирландии